ИнфоТеКС (Информационные Технологии и Коммуникационные Системы) — российский разработчик программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации. Компания основана 6 сентября 1991 года группой специалистов по информационной безопасности во главе с Андреем Чапчаевым. ИнфоТеКС входит в пятерку крупнейших компаний России в сфере защиты информации (согласно рейтингу CNews «Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2019»). Компания также занимает вторую строчку в рейтинге CNews «Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2019».

Флагманская разработка ИнфоТеКС — технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищённой сети.

Торговая марка ViPNet объединяет целый ряд продуктов и сетевых решений для крупного, среднего и малого бизнеса и включает:

 программные и программно-аппаратные средства организации виртуальных частных сетей (VPN) и инфраструктуры открытых ключей (PKI);
 средства межсетевого экранирования и персональные сетевые экраны;
 средства шифрования данных, которые хранятся и обрабатываются на компьютерах и в сети;
 системы централизованного управления и мониторинга СЗИ;
 средства криптографической защиты информации для встраивания в прикладные системы сторонних разработчиков (системы юридически значимого документооборота, порталы и т. п.);
 программно-аппаратные комплексы (или самостоятельные сетевые устройства) обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS.

ИнфоТеКС является разработчиком первого в России «квантового» телефона ViPNet QSS Phone. Продукт разработан в сотрудничестве с Центром компетенций НТИ, созданного на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. Конфиденциальность переговоров по «квантовому» телефону основана на стойком симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей. Одним из преимуществ телефона является возможность шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей на ключах, не известных даже администратору сети.

Центральный офис компании ИнфоТеКС расположен в Москве, представительства открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Ростове-на-Дону, Томске, Уфе и Хабаровске. В штате ИнфоТеКС работают более 1200 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Узлы связи: в России построят первую коммерческую квантовую сеть// Известия, ноябрь 2019
 Прототип российского «квантового телефона» появится летом// Известия, апрель 2017
 Минобрнауки выделило 140 млн рублей компании «Инфотекс» и Московскому университету на технологии защиты информации// Известия, апрель 2017
 Интервью Андрея Чапчаева о рынке информационной безопасности// CNews, декабрь 2015
 Криптофон от Yota и ИнфоТеКС// Ведомости, март 2014
 ИнфоТеКС запатентовала технологию обнаружения вредоносного ПО в ядре ОС// Anti-Malware, апрель 2014
 Совместное решение ИнфоТеКС и «НИИ СОКБ» SafePhone Plus выходит на международный рынок //IXBT.ru, март 2014
 ИнфоТеКС представляет новые возможности генератора паролей ViPNet Password Generator 4.1.1//PC Week/RE, апрель 2014

Компании Москвы
Информационная безопасность
Криптография
Единый реестр российского ПО
ИТ-компании России
Межсетевые экраны
Производители программного обеспечения для защиты информации России